Landek steht für:
 Landek, Hügel in der Stadt Ostrava, Tschechien 
Burg Landek auf dem gleichnamigen Hügel
 Otročín, deutsch Landek, Gemeinde in Tschechien
 Landek (Jasienica), Ort der polnischen Gemeinde Jasienica

Siehe auch:
 Landeck
 Landegg